Knut Schubert, né le  à Bautzen, est un patineur artistique allemand ayant concouru sous les couleurs de l'Allemagne de l'Est.

Biographie

Carrière sportive 
Avec Birgit Lorenz, il est médaillé de bronze aux Championnats d'Europe de 1983 et aux Championnats d'Europe de 1984.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Katja Schubert (4 saisons : 1973-1977)
 Birgit Lorenz (8 saisons : 1978-1986)

Liens externes 
 

Patineur artistique est-allemand
Patineur artistique allemand
Naissance en septembre 1958
Naissance à Bautzen
Naissance en République démocratique allemande
Entraîneur de patinage artistique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984